Martin B-10 — американский трёхместный средний бомбардировщик.

Создан в начале 1930-х годов. Первый полёт совершил в 1932 году. Разработан и производился фирмой Glenn L. Martin Company. Применялся ВВС США во время Второй мировой войны. Всего было построено около 350 самолётов.

Американский скоростной бомбардировщик Martin B-10B показал на испытаниях скорость в 333 км/ч — это означало, что бомбардировщик становился недосягаем для многих современных ему истребителей-бипланов. За удачный проект фирма «Мартин» получила престижную награду «Collier Trophy» за вклад в развитие авиации, а также госзаказ на постройку 48 машин, вслед за которым поступило ещё несколько крупных заказов. К середине 30-х годов бомбардировщики фирмы «Мартин» B-10B и B-12A стали основой бомбардировочной авиации США.

Однако, время шло и технологическая гонка выходила на новые обороты. Истребители становились быстрее, а бомбардировщики мощнее, и B10-B начал устаревать. С 1937 года в войсках началась замена бомбардировщика B-10B на более прогрессивный Douglas B-18 Bolo. Вторую мировую войну бомбардировщик встретил на вооружении нескольких авиаполков США на Филиппинах. Самолёт B-10B участвовал в военных действиях: экспортные борта использовались в Голландской Ост-Индии, Китае, Таиланде как во время локальных конфликтов, так и в боях Второй мировой.

В мире сохранился только один самолёт, он стоит в музее американских ВВС в Дайтоне, в штате Огайо.

ТТХ 
 Силовая установка: два звездообразных поршневых двигателя Райт R-1820-33 Циклон (Wright R-1820-33 Cyclone).
 Лётные данные: максимальная скорость на оптимальной высоте 343 км/ч (213 миль/час); практический потолок 7375 м (24200 футов); максимальная дальность полёта 1996 км (1240 миль).
 Вес: пустого — 4391 кг (9681 фунт); максимальный взлётный 7439 кг (16400 фунтов).
 Размеры: размах крыла 21,49 м (70 футов 6 дюймов); длина самолёта 13,64 м (44 фута 9 дюймов); высота 4,70 м (15 футов 5 дюймов); площадь крыла 62,99 м² (678,0 кв. фута)
 Вооружение: три пулемёта калибра 7,62 мм (0,3 дюйма) в носовой и хвостовой турелях и снизу фюзеляжа плюс бомбовая нагрузка до 1025 кг (2260 фунтов).

В СССР 
Насытив средними бомбардировщиками авиацию США, «Гленн Мартин» переключилась на экспортные заказы. Экспорт «модели 139» был разрешён госдепартаментом в 1936 году. Одним из первых образец американского скоростного бомбардировщика купил Советский Союз. 

Осенью 1936 г. в Ленинград доставили разобранный самолёт «Мартин 139WR». На нём стояли моторы R-1820-F53 с двухшажными винтами «Гамильтон». Эта машина испытывалась в конце 1936 г. — начале 1937 г. Пилотировал её А.П. Чернавский. Испытания включали в себя воздушные стрельбы и бомбометание (макетами бомб) на полигоне под Ногинском. 

Лётные данные американской машины большого интереса не вызывали. Самолёт, сконструированный в 1931 году, к 1937-му уже устарел. Отметили лишь хороший обзор, устойчивость и приятность пилотирования. «Мартин 139WR» по своим летным данным уступал и СБ с моторами М-100А, и ДБ-3 с М-85.

Вооружение машины в целом оценили невысоко. Прицелы недостаточно жёсткие, так же, как и крепления пулемётов — отсюда большой разброс пуль. Нет гильзо- и звеньеотводов: из носовой установки гильзы летят в левый винт, в задней установке рассыпанные гильзы и звенья попадают в желобок и заклинивают каретку турели. В носовой башне сильно задувало в щель для пулемёта. И ещё одна любопытная деталь: «Нет крепления установки пулемёта в походном положении, при рулении и посадке необходимо пулемёт придерживать рукой во избежание удара затыльной частью пулемёта по голове стрелка». Бомбовый прицел «Эстопей» D4-A, поставленный вместо секретного «Нордена», на испытаниях вообще не работал — замёрз.

Комплектация машины существенно отличалась от армейских В-10 и B-12; об этом можно судить по фотографиям кабин, на которых явно видны пустые подставки и гнёзда для отсутствующих элементов оборудования и приборов. Таким образом, стрелковые установки «не являются образцами достижений американской техники в области вооружения, даже для периода 32-34 гг., к которому относится постройка самолёта».

Зато технологи нашли немало положительных моментов — высокую степень стандартизации, применение самых современных материалов и методов их обработки, продуманность конструкции с точки зрения массового производства. «В глаза особенно бросается исключительная простота конструктивных форм, очень редко можно встретить относительно сложную деталь. Штамповка, различного вида сварка, очень тонкое и чистое литьё, стандарт — вот основа американских конструкций… Прекрасное качество материалов и умелое применение их дают возможность создавать очень лёгкие и в то же время надёжные конструкции». После того как в середине 1937 г. «Мартин 139WR» был повреждён на посадке, его передали для изучения на завод № 156 (бывший ЗОК ЦАГИ). Там с ним работали, по крайней мере, до середины 1939 г. В пригодное для полётов состояние машина больше не приводилась.

Модификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.airpages.ru/us/b10.shtml
 http://www.airwar.ru/enc/bww2/b10.html

Бомбардировщики Второй мировой войны
Самолёты Martin
Бомбардировщики США